Кари Саманта Верер () је америчка глумица и певачица рођена 28. априла 1967. у Брукфилду. Позната је по улогама у еротским трилерима, као и емисијама на телевизији МТВ.

Каријера 
Прве успешније наступе имала је као водитељ на МТВ крајем осамдесетих и почетком деведесетих. Прву запаженију улогу је имала у серији -{Swamp Thing}- од 1991. до 1993. године.

Потом је добила неколико мањих улога у нискобуџетним филмовима који нису имали већи успех а ни одјек. Уследиле су улоге у неколико еротских драма и уметничких филмова. Прва већу улогу добила је у филму Анаконда у којем је играла уз Џенифер Лопез.

На листи 100 најсексипилнијих жена 2000. године часописа -{FHM}- (100 -{Sexiest Women of}- 2000) пласирала се на 76. место, а 2001. године на 73. место. На листи 50 -{Sexiest Women Countdown}- часописа Максим пласирала се на 36. место, те на 4. место на листи најпожељнијих глумица у еротским филмовима.

Удата је и има двоје деце.

Музика 
Године 1999. је за независну музичку кућу снимила музички албум -{Shiny}- који су критичари описали као мешавину поп-рока који је стилски сличан албумима Аланис Морисет. Осим што пева, бави се и компоновањем и свира флауту и гитару.

Филмографија 

|-
| 1986. || || -{Fire with Fire}- || || 
|-
| 1990. || || -{The Adventures of Ford Fairlane}- || || 
|-
| 1991. || || -{Beastmaster 2: Through the Portal of Time}- || || 
|-
| 1994. || || -{Boulevard}- || || 
|-
| 1995. || || -{Higher Learning}- || || 
|-
| 1995. || || -{Terminal Justice}- || || 
|-
| 1995. || || -{Sensation}- || || 
|-
| 1995. || || -{Sex and the Other Man}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Crossing Guard}- || || 
|-
| 1996. || || -{Beyond Desire}- || || 
|-
| 1996. || || -{Thinner}- || || 
|-
| 1996. || || -{An Occasional Hell}- || || 
|-
| 1997. || || -{Lucious (aka: Vivid)}- || || 
|-
| 1997. || Анаконда || -{Anaconda}- || || 
|-
| 1997. || || -{Hit and Run}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Disappearance of Kevin Johnson}- || || 
|-
| 1997. || || -{Touch Me}- || || 
|-
| 1998. || || -{The Undertaker's Wedding}- || || 
|-
| 1998. || || -{Kissing a Fool}- || || 
|-
| 1998. || || -{Ivory Tower}- || || 
|-
| 1998. || Феникс || -{Phoenix}- || || 
|-
| 1999. || || -{Kate's Addiction}- || || 
|-
| 2000. || || -{Fatal Conflict}- || || 
|-
| 2000. || || -{Sand}- || || 
|-
| 2000. || || -{Midnight Vendetta}- || || 
|-
| 2000. || || -{G-Men from Hell}- || || 
|-
| 2001. || Паукова мрежа || -{Spider's Web}- || || 
|-
| 2001. || || -{Berserker}- || || 
|-
| 2001. || || -{Angel's Don't Sleep Here}- || || 
|-
| 2001. || || -{Thy Neighbor's Wife (aka: Poison)}- || || 
|-
| 2001. || || -{The Medicine Show}- || || 
|-
| 2002. || || -{The Rose Technique}- || || 
|-
| 2002. || || -{Dark Labyrinth}- || || 
|-
| 2002. || Пауци нападају || -{Eight-Legged Freaks}- || шериф Саманта Паркер || 
|-
| 2002. || || -{Manevolent}- || || 
|-
| 2003. || || -{Do It for Uncle Manny}- || || 
|-
| 2003. || || -{Final Examination}- || || 
|-
| 2003. || || -{Death of a Dynasty}- || || 
|-
| 2003. || || -{King of the Ants}- || || 
|-
| 2003. || || -{The Hitcher II: I've Been Waiting}- || || 
|-
| 2005. || Господари пакла 7: Мртвији || -{Hellraiser: Deader}- || Ејми Клајн || 
|-
| 2005. || || -{The Prophecy: Uprising}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Prophecy: Forsaken}- || || 
|}

ТВ гостовања 

|-
| 1991. || Брачне воде || -{Married... with Children}- || || 
|-
| 1991. || || -{Swamp Thing}- || || 
|-
| 1993. || || -{Class of '96}- || || 
|-
| 1994-1995. || Беверли Хилс, 90210 || -{Beverly Hills, 90210}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Marshal}- || || )
|-
| 1997. || Неш Бриџиз || -{Nash Bridges}- || || ) 
|-
| 1998. || || -{To Have and To Hold}- || || ) 
|-
| 1997-2000. || || -{Sliders}- || || 
|-
| 2000. || || -{Lip Service}- || || )
|-
| 2000. || || -{Kiss Tomorrow Goodbye}- || || )
|-
| 2002. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || || )
|-
| 2005. || || -{Mystery Woman: Snapshot}- || || ) 
|-
| 2005. || Општа болница || -{General Hospital}- || || )
|}

Извори

Спољашње везе 

 Карлин профил на СопЦентрал
 
 Кари Вирер вебсајт 

Рођени 1967.
Америчке глумице
Америчке певачице
Биографије живих особа